Muzyka
 Il Volo – włoski zespół muzyczny
 Il Volo – debiutancki album studyjny zespołu o tej samej nazwie
 Film
 Il Volo – krótkometrażowy film z 2010 roku